Златки-крошки () — род златок из подсемейства Agrilinae. В роде описано свыше 600 видов.

Описание 
Надкрылья без киля, параллельного их боковому краю. Наличник отделён от лба поперечным вдавлением или уступом, или же и тем и другим.

Экология 
Личинки развиваются в стеблях и листьях злаковых и осоки.

Классификация 
В составе рода:

Примечания 

Agrilinae
Роды жесткокрылых